Schläppi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schläppi (1898–1981), Schweizer Bobfahrer
 Heinrich Schläppi (1905–1958), Schweizer Bobfahrer